Der Begriff Mondrian bezeichnet

 den niederländischen Maler Piet Mondrian
 den Galopper des Jahres von 1989 und 1990, siehe Mondrian (Pferd)
 einen HP-GL Plotter „Mondrian“ der deutsch-niederländischen Firma Elektor von 1988
 eine Software zur Datenvisualisierung, siehe Mondrian (Software)
 den Mondrian OLAP Server von Pentaho
 ein Software-Review-System von Google
 eine Software zur statischen Code-Analyse für PHP